Oechslin oder Öchslin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Oechslin (1914–1994), Schweizer Bühnenbildner
 Arnold Oechslin (1885–1960), Schweizer Bildhauer, Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Kunstpädagoge
 Carl Oechslin (1916–1971), Schweizer Unternehmer, Denker und Wirtschaftshumanist
 Johann Jakob Oechslin (1802–1873), Schweizer Bildhauer
 Ludwig Oechslin (* 1952), Schweizer Uhrenkonstrukteur und Altertumswissenschaftler
 Max Oechslin (1893–1979), Schweizer Forstingenieur
 Nikolaus Öchslin, eigentlicher Name von Nicolaus Taurellus (1547–1606), deutscher Philosoph und Theologe
 Oscar Oechslin (1889–1960), Schweizer Seilfabrikant
 Stefan Oechslin (1898–1980), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Werner Oechslin (* 1944), Schweizer Architekturhistoriker und Bibliotheksgründer

Siehe auch:
 Oechsle